Kickert ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Kickert (1882–1965), niederländischer Maler, Kunstkritiker und Kunstsammler
 David Kickert (* 1994), österreichischer Eishockeytorwart
 Jennifer Kickert (* 1962), österreichische Politikerin (Grüne)